Molekulska formula -{C22H30O4}- se može odnositi na:
 Tetrahidrokanabinolna kiselina
 Bolinakvinon